
Termin IPP ima više značenja.

 Izopentenil pirofosfat, intermedijar -{HMG-CoA}- reduktaznom putu.
 Inhibitori protonske pumpe, grupa lek ova koji se koriste za suzbijanje sekrecije želudačne kiseline